David Gosselin (1846-1926) est un prêtre et un historien canadien.
 David Gosselin (1977-) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.